Luis Cruz (1925–1988) – urugwajski piłkarz
 Luis Carrión Cruz (ur. 1952) – nikaraguański polityk
 Luis Hernández Cruz (ur. 1958) – meksykański polityk
 Luis Raúl Torres Cruz (ur. 1960) – portorykański polityk
 Luis Cruz (ur. 1984) – meksykański baseballista
 Luis Cruz (ur. 1985) – portorykański bokser
 Luis Cruz (ur. 1997) – meksykański piłkarz